

Montreal 
 Amerikai Egyesült Államok
Montreal, település Georgia állam DeKalb megyéjében
Montreal, település Wisconsin államban
 Kanada
Montreal, a Felső-tó egyik folyója

Montréal 
 Franciaország
Montréal, település Ardèche megyében
Montréal, település Aude megyében
Montréal, település Gers megyében
Montréal, település Yonne megyében
 Jordánia
 Montréal, keresztes erőd Sobak település mellett
 Kanada
Montréal, Kanada második legnagyobb városa